Toto je seznam obcí na Martiniku (součást Zámořské Francie), jichž je celkem 34:

Externí odkazy 
 

 
Martinik